Майсур (англ.: Mysore, каннада: ಮೈಸೂರು):

 Майсур — город в Индии, в штате Карнатака, центр одноимённого округа.
 Майсур — одно из индийских государств, территория которого располагалась на юго-западной оконечности полуострова Индостан.
 Майсур — округ в индийском штате Карнатака.